Hungerländer ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Hungerländer (* 1988), österreichische Politikerin (ÖVP), Landtagsabgeordnete

Siehe auch:
 Hungerland
 Entwicklungsland